A Békéscsabai Előre Spartacus egy békéscsabai egyesített sportegyesület volt 1967-től 1991-ig. Az egyesület körein belül számos szakág működött:

labdarúgócsapat, a későbbi Békéscsabai Előre FC
kézilabdacsapat, a későbbi Békéscsabai Előre NKSE